Футбольный клуб «Циндао» (), бывший «Циндао Хуанхай» () — бывший китайский футбольный клуб из города Циндао (провинция Шаньдун), в настоящее время выступает в Суперлиге Китая по футболу . Выступает на стадионе Ичжун.

История 
«Циндао Хайню» был основан 29 января 2013 года бывшими игроками и тренерами, представляющим провинцию Шаньдун. В их числе президент клуба Ци Ушэн, директор тренерского штаба Хао Хайдун и тренер Су Маочжэнь. Название команды «Хайню» (海牛) частично пересекалось с названием другого клуба из Шаньдуна «Циндао Чжуннэн», который в 1994-2004 годах использовал это название и был ведущим клубом Китая.
В конце апреля 2013 года Хао Хайдун прекратил сотрудничество с клубом.
В сезоне 2019 команда заняла первое место в Первой лиге Китая и получила прямую путёвку в Суперлигу. Начала своё выступление с сезона 2020.

Результаты

Состав

Примечания 

Футбольные клубы Китая
Циндао